El topónimo Olive Branch puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Olive Branch, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois.
 Olive Branch, un distrito electoral en el estado anterior.
 Olive Branch, una ciudad en el estado de Misisipi.
 Olive Branch, un distrito electoral en el estado de Nebraska.